Conversation Piece est une expression anglo-saxonne désignant une scène de genre en peinture.

Conversation Piece peut aussi désigner l'une des œuvres suivantes :

Musique

Albums 
 Conversation Piece, un album du groupe , sorti en 2011,
 Conversation Piece, un coffret de cinq albums de David Bowie, paru en 2019.

Chansons 
 Conversation Piece, de David Bowie, parue en 1970.

Cinéma et théâtre 

 , une comédie musicale de Noël Coward, en 1934.
 Conversation Piece, titre anglais de Violence et Passion, film de Luchino Visconti, sorti en 1974.